Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет

 Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет (роман);
 Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет (фильм).